Ambodinonoka – Comune del Madagascar, appartenente al Distretto di Mananjary
 Ambodinonoka – Comune del Madagascar, appartenente al Distretto di Marolambo